Lele, Lélé ou Léle peut désigner :

Peuples 
 les Lele, un peuple de République démocratique du Congo ;

Langues 
 , langue bushong du Congo-Kinshasa ;
 Lele, langue malayo-polynésienne des îles de l'Amirauté ;
 Lélé, langue mandée de Guinée ;
 Lyélé (ou lele), langue du Burkina Faso ;
 Lélé, langue tchadique du Tchad.

Toponymes 
 Lélé, village au Cameroun
 , village au Népal
 Lele, village du Togo

Personnes 
 Lele, auteur-compositeur-interprète italien
 Le Le, un groupe pop néerlandais.

Autres 

 le lélé est le rameau de bois-lélé (Quararibea turbinata) employé dans les Antilles pour mélanger les cocktails au rhum.